El término Minneola puede hacer referencia a una de las siguientes localidades  estadounidenses:
Minneola, en el estado de Florida.
Minneola, en el estado de Kansas.